Ростовая кукла — это вид анимационного костюма для аниматора или промоутера, который выполняет развлекательный или рекламный сюжет. Ростовая кукла может быть разного размера и объёма, или же изготавливается непосредственно по фигуре актёра. Ростовые куклы часто применяются в киноиндустрии и в спортивных мероприятиях (талисман команды). При изготовлении ростовых кукол применяют различные тканевые и поролоновые материалы, обеспечивая устойчивый каркас куклы а также комфортные условия для работы аниматора (актёра). В киноиндустрии в конструкции ростовой куклы может применяться аниматроника, добавляя реалистичность или мимику герою.

Деятельность и культурное влияние 

В ростовых куклах выступают как профессиональные артисты, так и волонтёры. Они появляются на благотворительных мероприятиях, промоакциях, детских и взрослых праздниках, корпоративных и тематических вечеринках, массовых гуляньях.

В комплект обычно входят голова-маска, конструкция или комбинезон с жилетом для придания объёма, одежда, накладки на обувь и перчатки в виде рук или лап. Дополнительно могут использоваться аксессуары: громкоговорители, микрофоны, система вентиляции. Обзор осуществляется через сетку, обычно её расположение зависит от размера костюма, на уровне рта, глаз или туловища. Костюмы делаются из велюра, искусственного меха, пенополиэтилена, поролона и синтепона. 

Костюм позволяет аниматору полностью перевоплощаться в образ сказочного героя, персонажа мультфильма или комикса. Это могут быть не только животные и фантастические существа, но и всевозможные предметы, повторяющие упаковку или форму товара и работающие на узнаваемость бренда или торговой марки. Ростовые куклы пользуются популярностью у любой аудитории.

Хотя часто лицо и мимику актёра никто не видит, характер куклы можно передать, выразив эмоции через движение. Голос не всегда уместен: иногда выступающие общались со зрителями и детьми на праздниках через микрофон, но терялся образ. Поэтому для разговора с аудиторией присутствует ведущий. Также аниматору не рекомендуется снимать маску и костюм на публике, чтобы не разочаровывать и не лишать детей сказки. Поэтому играть нужно от начала до конца. Также следует помнить, что кто-то может испугаться ростовой куклы, значит действовать необходимо очень тактично.

Ростовая кукла общается жестами, «улыбается» телом, то есть должна излучать радость движениями, танцами, объятьями, располагающими к себе. Большая часть впечатления от работы — умение именно актёра, даже если кукла очень качественная, сделанная из дорогих материалов. Если она при этом неактивная, невесёлая и необаятельная, смысла в её игре мало. Всё зависит от того, насколько артисту нравится его роль. Существуют театры и студии ростовых кукол.

Кукольный «бум», охватывающий не только производство кукол, но и включение во все сферы современного искусства и деятельности человека, свидетельствует о расширении их значения, от предметов к идеям, иллюзиям, гипертрофии реальности, предельному абстрагированию и подчеркнутому натурализму. Это и демонстрирует феномен ростовой куклы, которая обслуживает в основном сферу рекламы и массовых зрелищ, а также частную жизнь. 

В 2019 году чешские власти, после многочисленных жалоб туристов, запретили выступления ростовых кукол в Праге на основании правил об «уличном искусстве», как не представляющие никакой культурной ценности, и предназначенные только для зарабатывания денег.

В настоящий момент, на территории России действуют многочисленные коллективы ростовых кукол, на которых также поступает большое количество жалоб.

См. также 
 Кигуруми
 Косплей
 Маскот
 Фурсьют

Примечания

Литература 
 Ковалёва Ю. В. От аниматора до шоумена : практикум. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. — 253 с. — ISBN 978-5-222-20830-4
 Макарова А. И. Ростовые куклы : Театральные постановки для детей, сценарии. — Ростов н/Д: Феникс, 2014. — 189 с. — ISBN 978-5-222-21875-4
 Осипова Н. О. «Кукольный текст» современной культуры: мифосемиотика мотива / Мир куклы в истории культуры: Материалы Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 22 декабря 2010 года) / отв. ред. М. М. Новикова. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2011. — С. 17—25 
 Приезжева Е. М. Работа анимационных команд на Зимних Олимпийских играх «Сочи—2014» // Вестник РМАТ. 2014. №2. — С. 124—127. 
 Ракчеева Н. Ростовые куклы: играем и учимся // Дошкольное воспитание. № 11, 2012. С. 76—78. ISSN 0012-561X
 Сандалова Ю. В. Формирование социальных отношений у студентов посредством проектной деятельности : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М.А. Шолохова. — М., 2015. —200 с.
 Царев А. В. Пехота маркетинговых войск: российская практика consumer promotion. — СПб: Питер, 2006. — 350 с. — ISBN 5-469-00887-8

Куклы
Кукольный театр
Спецодежда
Развлечения